Hierba del pasmo puede referirse a:
 el nombre común de la planta Baccharis glutinosa; o
 el nombre común de la planta Buddleja americana.
 el nombre común de la planta '''''Waltheria americana